The Lodger puede referirse a:

The Lodger (1913), una novela de horror de Marie Adelaide Belloc Lowndes; 
The Lodger: A Story of the London Fog (1927), una película muda británica dirigida por Alfred Hitchcock y basada en la novela de 1913; 
The Lodger (1932), una película británica de suspenso basada en la novela de 1913; 
The Lodger (1944), una película estadounidense de horror basada en la novela de 1913; o
The Lodger (2009), una película estadounidense de suspense y horror basada en la novela de 1913.